Те Рангихаеата (; 1780-е годы — 18 ноября 1855) — вождь племени нгати-тоа, племянник знаменитого вождя и военачальника Те Раупарахи. Сыграл главную роль в инциденте в Уаирау (1843) и кампании в долине Хатт (1846).

Ранняя жизнь 
Родился около 1780 года в Кавхиа. Его отец Те Ракахереа был военным вождём племени нгати-тоа и погиб в битве при Хингакаке с племенами уаикато и нгати-маниапото. Его мать была старшей сестрой Те Раупарахи, крупного маорийского племенного вождя (рангатира). Те Рангихаеата был помощником своего дяди Те Раупарахи в покорении различных маорийских племен, проживавших на территории современных регионов Веллингтон, Нельсон и Марлборо.

Мушкетные войны 
Те Рангихаеата получил известность во время межплеменных войн, известных в истории как Мушкетные войны. В 1819 году во время возвращения из рейда в проливе Кука племя нгати-тоа столкнулось с племенем нгати-апа около посёлка Туракина, в окрестностях Буллса. В ходе последующих боёв вождь Те Рагихаеата был взят в плен и вынужден был жениться на дочери вражеского вождя. Вскоре племя нгати-тоа вернулось на свои исконные владения. Здесь нгати-тоа столкнулись с враждебными племенами уаикато и нгати-маниапото. В течение длительного племенам находились в состоянии войны. Те Рангихаеата руководил успешной обороной, пока его дядя Те Раупараха вёл дипломатические переговоры, чтобы спасти своё племя. Племя нгати-тоа вынуждено было переселиться в район Парапарауму и побережье Капити. Впоследствии нгати-тоа завоевали большую часть этого региона и северные районы Южного острова.

Эти захватнические племенные войны стали источником многих конфликтов и недоразумений, когда в Новой Зеландии появились европейские колонисты (пакеха), которые стали скупать у маори местные земли.

Вождь Те Рангихаеата первоначально не выступал против колонистов. Он принимал у себя китобоев и торговцев, не препятствовал деятельности христианских миссионеров. Он высоко оценивал технологии европейцев и вёл с ними торговлю. В дальнейшем Те Рангихаеата понял опасность, которую создавали колонисты для коренного населения — маори и их традиций. Несмотря на это, он пытался избежать открытого конфликта с переселенцами.

Уаирау 

Когда в 1843 году колонисты из Нельсона под руководством Артура Уэйкфилда заняли спорную долину Уаирау, вожди Те Раупараха и Те Рангихаеата посетили Нельсон и поняли сложившуюся обстановку. Те Рангихаеата пообещал, что он убьёт любого переселенца, который попытается захватить земли местных маори. Несмотря на это, маорийские вожди были готовы следовать юридическим процедурам пакеха и дождаться решения уполномоченного по земельным искам, Уильяма Спейна. Но нельсонские колонисты поспешили и отправили землемеров на спорный земельный участок. Воины Те Рангихаеаты заставили землемеров прекратить свои работы и вернуться в Нельсон.

В ответ колонисты из Нельсона отправили вооружённую группу в Уаирау, чтобы арестовать вождей Те Раупараху и Те Рангихаеату. Между маори и колонистами вспыхнула короткая перестрелка. Около десятка колонистов было убито, а остальные бежали или сдались в плен к маори. Среди пленных оказались Артур Уэйкфилд и Генри Томсон, лидеры нельсонских колонистов. Во время боя погибло несколько маори, в том числе одна из жен Те Рагихаеаты, которая также была дочерью вождя Те Раупарахи. По требованию Те Рангихаеаты все пленные колонисты были убиты.

Этот инцидент стал известен как Резня в Уаирау. Британская колониальная администрация оправдало действия маори и объявило, что поселенцы из Нельсона действовали незаконно.

Долина Хатт 

Аналогичная ситуация возникла примерно через три года в долине реки Хатт в окрестностях Веллингтона. Английские поселенцы продолжали силой и хитростью захватывать маорийские земли. После нескольких лет активной иммиграции и прибытия контингентов английских войск поселенцы оказались в гораздо более сильной и выгодной позиции по отношению к местному населению — маори.

Вождь Те Рангихаеата оказался втянут в очередной конфликт с белыми колонистами. Маори стали разорять фермы и имущество поселенцев на спорном земельном участке, но никто из колонистов не был убит или ранен. Но поселенцы не поняли предупреждение и вскоре вступили в новый конфликт с маори (Кампания в долине Хатт).

Если бы племена маори объединились, то последующая история Новой Зеландии мог сложиться по-другому. Те Рангихаеата, имевший под своим командованием около трёхсот человек, вступил в борьбу против англичан, имевших численное и военное преимущество. Губернатор Новой Зеландии Джордж Грей объявил военное положение и увеличил численность гарнизонов. На сторону англичан перешли атиава и другие племена маори. Кроме того, англичане арестовали влиятельного вождя Те Раупараху, дядю Те Рангихаеаты. Те Рангихаеата со своими людьми построил крепость (па) возле Порируа и успешно отражал атаки англичан и их союзников. Затем он отступил через болота в Poroutawhao, где стал вне досягаемости правительства. После этого военные действия закончились.

Поздняя жизнь 
Те Рангихаеата проживал на острове Мана до своей смерти от кори 18 ноября 1855 года. Существуют противоречивые рассказы об этом периоде, что он яростно сопротивлялся попыткам проникновения пакеха в эту зону и, кроме того, он примирился с британским губернатором Джорджем Греем. В старости он курировал строительство дорог в его владениях, финансированное правительством.

См. также 
 Новозеландские земельные войны

Примечания

Источники 
 Te Rangihaeata

Монархи маори